São Filipe (gemeente), gemeente in Kaapverdië.
 São Filipe (plaats), plaats in Kaapverdië.